Le Yoplait Pro est une compétition de surf qui s'est tenue du 29 juillet au  à l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien. Organisé à Saint-Leu, une commune de l'ouest de l'île, il s'est disputé dans la baie de Saint-Leu, qui baigne le centre-ville. Il constituait le quatrième événement de l'édition 1992 de l'ASP World Tour, le principal championnat organisé par l'Association des surfeurs professionnels. Il a été remporté par l'Australien Richard Marsh, qui s'est imposé en finale contre l'Américain Sunny Garcia et a ainsi signé sa seule victoire de la saison.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 World Championship Tour 1992
 Surf à La Réunion
 Baie de Saint-Leu

Liens externes 
 Tableau des résultats, site Internet de l'ASP World Tour.

Événement de la World Surf League
World Championship Tour 1992
Compétition de surf à Saint-Leu (La Réunion)
Sport en France en 1992
1992 en Afrique
Années 1990 à La Réunion
Histoire du sport à La Réunion
Baie de Saint-Leu
Sport en juillet 1992
Sport en août 1992